9A peut faire référence à :
 9A, code INSEE de l'ancien département d'Alger de 1958 à l'indépendance de l'Algérie en 1962 ;
 9A, un niveau de difficulté en escalade dans le neuvième degré ;
  ;
 Gemini 9A, la septième mission habitée du programme Gemini ;
 , différentes routes dans le monde.

Voir aussi